Hollister (merk), een Amerikaans kledingmerk
 USS Hollister (DD-788), een voormalige torpedobootjager van de Amerikaanse marine

Plaatsen 
 Hollister (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Hollister (Idaho), een stadje in de Amerikaanse staat Idaho
 Hollister (Missouri), een stadje in de Amerikaanse staat Missouri
 Hollister (North Carolina), een gehucht in de Amerikaanse staat North Carolina
 Hollister (Oklahoma), een dorp in de Amerikaanse staat Oklahoma

Personen 
 Alice Hollister (1886-1973), Amerikaans actrice uit stille films
 Brett Hollister (1966), Nieuw-Zeelands stuurman
 John B. Hollister (1890-1979), Amerikaans politicus
 Nancy Hollister (1949), Amerikaans politica
 Ned Hollister (1876-1924), Amerikaans bioloog